Personen die emigreren, zie emigratie
 Muhajirun, de eerste moslims die in 622 met Mohammed uit Mekka naar Medina trokken.